Sutterlüty ist 

 der Name eines österreichischen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmens, siehe Sutterlüty

Sutterlüty ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sutterlüty (1933–2020), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Elisabeth Sutterlüty (* 1976), österreichische Schauspielerin
 Ferdinand Sutterlüty (* 1962), Soziologe und Theologe
 Rocco Sutterlüty (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Ulrich Sutterlüty (1927–2001), Gründer der Lebensmittelkette Sutterlüty